Der Name Gösgen bezeichnet:
 einen Bezirk im Schweizer Kanton Solothurn, siehe Bezirk Gösgen
 eine ehemalige Herrschaft im Schweizer Mittelland, siehe Gösgen (Herrschaft)
 ein Schweizer Adelsgeschlecht, siehe Gösgen (Adelsgeschlecht)
 ein Kernkraftwerk in der Schweizer Gemeinde Däniken, siehe Kernkraftwerk Gösgen

Siehe auch:
 Niedergösgen
 Obergösgen